Adobe  — Construção de terra
 Adobe Inc. — empresa de software conhecida pelos seus programas gráficos
 Adobe GoLive — editor de HTML da Adobe Systems
 Adobe Photoshop, editor de imagem professional
 Adobe Acrobat — editor de arquivos PDF
 Adobe Reader — leitor de arquivos PDF
 Adobe PageMaker — diagramador gráfico

Desambiguações de tecnologia